Blue Devils est une expression en anglais signifiant littéralement en français « diables bleus » (mais ces derniers étant dans la culture anglo-saxonne supposés apparaître dans les crises de delirium tremens, elle peut aussi approximativement signifier « idées noires », et, en ce sens, elle est à l'origine du nom du genre musical blues). Elle peut faire référence aux :
 Blue Devils de Duke, club sportif de l'université de Université Duke en Caroline du Nord, aux États-Unis ; 
 Blue Devils de Hambourg, club de football américain basé à Hambourg, en Allemagne ; 
 Blue Devils, patrouille acrobatique de l'aviation royale du Canada active de 1949 à 1950 ; 
 Blue Devils, un bar-brasserie, doté d'une salle de concert spécialisée dans la musique rock, à Orléans. 
 Les Blue Devils d'Oklahoma City sont un orchestre de jazz d'Oklahoma City formé en 1925 et dissous en 1933, date à laquelle la plupart de ses membres (dont son fondateur, le contrebassiste ) sont recrutés par l'orchestre de Count Basie.

Voir aussi 
 Les Diables bleus, surnom des chasseurs alpins de l'armée de terre française.